EL vocablo Inti puede referirse a:

Organizaciones 
 Inti, Instituto Notarial de Tecnologías de la Información. Ver ANCERT.
 INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Argentina).

Personas 
 Inti (Jntj), hija del faraón Teti de la dinastía VI de Egipto
 Inti Briones (Lima, 1971), cineasta peruano-chileno.
 Inti Muñoz Santini (Chihuahua, 1974), político y funcionario mexicano.
 Inti Podestá Mezzetta (Montevideo, 1978), futbolista uruguayo.
 Senedyemib Inti, chaty de la dinastía V de Egipto.

Otros 
 Inti, vocablo quechua que nombra al Sol.
 Inti Raymi (Fiesta del sol), ceremonia andina celebrada en honor de Inti (el dios sol).
 Inti-Illimani, conjunto musical chileno formado en 1967.
 Inti, moneda de curso legal en el Perú durante los años 1985 a 1991.
 Inti, género de orquídeas originarias de Ecuador.